Hell Bound (1931), een film van Walter Lang
Hell Bound (1957), een film van William J. Hole jr.